«Гипускоа» () — испанский баскетбольный клуб из города Сан-Себастьян. Домашней ареной является Сан Себастьян Арена 2016.

История выступлений

Известные игроки 

 (2008) , американский баскетболист.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Баскетбольные клубы Испании
Спортивные клубы Сан-Себастьяна
Баскетбол в Стране Басков